Allecula är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fabricius 1801. Allecula ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Allecula